Norma (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Latina, regio Latium
 een sterrenbeeld; zie Winkelhaak (sterrenbeeld)
 Norma (opera), een opera gecomponeerd door Vincenzo Bellini
 Norma Supermarkt, een winkelketen in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Tsjechië
 Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (NORMA), een verdeelorganisatie van naburige rechten van musici en acteurs